A Pápua új-guineai labdarúgó-válogatott Pápua Új-Guinea válogatottja, melyet a Pápua új-guineai labdarúgó-szövetség () irányít.

Világbajnoki szereplés

OFC-nemzetek kupája-szereplés

Dél-Csendes-óceáni játékok 
 1963 – első kör
 1966 – negyedik helyezett
 1969 – harmadik helyezett
 1971 – negyedik helyezett
 1975 – első kör
 1979 – negyeddöntő
 1983 – negyedik helyezett
 1987 – harmadik helyezett
 1991 – első kör
 1995 – első kör
 2003 – első kör
 2007 – nem vett részt

Óceániai labdarúgó-válogatottak
Pápua új-guineai labdarúgás